Boarp kan syfta på:

 Boarp, Okome socken – en by i Okome socken, Falkenbergs kommun
 Boarp, Västra Karups socken – en by i Västra Karups socken, Båstads kommun